Battaglia di Arlon (1793)
 Battaglia di Arlon (1794)